Эржей — арбан (посёлок) в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва. Входит в состав Сизимского сумона.

Код ОКАТО: 93220825002. Код ОКТМО: 93620425106. Индекс:668415
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          51.336067, 
          95.931044
        ]
      }
    }
  ]
}

География 
расположена на расстоянии 140 км к юго-востоку от г. Кызыла, на берегу реки, в подтаёжном месте, в предгорьях Саян.

Селение основано у реки Малый Енисей, между устьями рек Эржей и Верхний Хадовалар.

 улицы
 ул. Лесная
 ул. Сосновая
 ул. Центральная

История 
Место поселения староверов часовенного согласия.

Население

Транспорт 
Водный транспорт

Инфраструктура 
Туристичестическа база «Эржей». Создана в 1990 году.

Начальная школа - МБОУ НОШ АРБАН Эржей

дом культуры села Эржей

Экономика 
Туризм. Охота. Рыбоводство.

Ссылки 
Официальный сайт турбазы «Эржей»

Примечания 

Населённые пункты Каа-Хемского кожууна